Дэйв Силк (; род. 1 января 1958, Сичуэйт) — бывший американский хоккеист, игравший на позиции правого нападающего. Олимпийский чемпион-1980 в Лейк-Плэсиде в составе сборной США.

Карьера

Клубная 
На студенческом уровне играл за команду «Бостон Юниверсити Терьерс», команду которая представляет Бостонский университет, в которой он был лидером по очкам и заброшенным шайбам; он дважды входил в Сборную NCAA. На Драфте НХЛ 1978 года был выбран в 4-м раунде под общим 59-м номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». Играл в НХЛ за «Рейнджерс» (1980—1983), «Бостон Брюинз» (1983—1985), «Детройт Ред Уингз» (1985) и «Виннипег Джетс» (1985—1986).

В 1986 году покинул Северную Америку и уехал в Германию, где в течение пяти лет играл за «Адлер Мангейм» (1986—1989) и «Пройссен» (1989—1991), в котором в 1991 году завершил профессиональную карьеру.

Международная 
В составе сборной США, составленной из игроков студенческих лиг, играл на домашней ОИ-1980, на которой американцы сенсационно завоевали золотые медали, обыграв в легендарном матче главного фаворита турнира сборную СССР со счётом 4:3. В этом матче Силк оформил две голевые передачи на своих партнёров по команде.

Постхоккейная деятельность 
После завершения карьеру начал работу в качестве помощника тренера в команде «Бостон Юниверсити Терьерс», при этом обучаясь в Высшей школе менеджмента.

Член Зала хоккейной славы США.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1980 года
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от США
Игроки «Бостон Юниверсити Терьерс» (хоккей)
Игроки «Нью-Хэвен Найтхоукс»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Талса Ойлерз» (1964—1984)
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Виннипег Джетс» (1972—1996)
Игроки «Шербрук Канадиенс»
Игроки ХК «Адлер Мангейм»
Игроки ХК «Пройссен»